A National Basketball Association 1973–1974-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 28. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–0-ra nyert a Milwaukee Bucks ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kareem Abdul-Jabbar, a döntő MVP-je John Havlicek lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kareem Abdul-Jabbar
Az év újonca: Ernie DiGregorio

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bob Lanier
Vezetőedzők: Larry Costello (Nyugat), Tom Heinsohn (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba